Glien bezeichnet

 die Landschaft Ländchen Glien nordwestlich von Berlin
 einen Ortsteil der Gemeinde Boldekow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der polnischen Gemeinde Stare Czarnowo im ehemaligen Landkreis Greifenhagen in der Neumark
 den Teil Klein Glien (ehemaliges Vorwerk) des Dorfes Hagelberg, Ortsteil der Stadt Belzig im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 die Wüstung Groß Glien bei Klein Glien (ehemaliges Vorwerk) des Dorfes Hagelberg, Ortsteil der Stadt Belzig im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 einen Namensbestandteil des Ortsnamens der Gemeinde Schönwalde-Glien im Landkreis Havelland in Brandenburg, der die Lage zum Ländchen Glien anzeigt
 einen Wohnplatz der Gemeinde Brieselang im brandenburgischen Landkreis Havelland, siehe Glien (Brieselang)

Siehe auch: Klien, Clean